Торговый центр — группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий, соединённых крытым переходом.

Здания 
 «Торговый центр» — название архитектурного сооружения в виде куполообразного перекрытия-оболочки из сборных железобетонных конструкции в Челябинске.
 «Торговый центр Вэньчжоу» — название небоскрёба в Китае.

Станции метрополитена 
 «Торговый центр» — строящаяся станция Челябинского метрополитена.
 «Торговый центр» — проектируемая станция Омского метрополитена.

Телесериал 
 «Торговый центр» — российский телесериал 2013 года.

См. также 
 Всемирный торговый центр (значения)